Le ciné-club est un club d'amateurs de cinéma.

Titres 
 Cinéclub est une émission de télévision diffusant des films du lundi au samedi 21h00 sur TFO.
 Le Ciné-club est une émission télé depuis 1995.
 Ciné-club (émission de télévision)
Homonymie